

Astronomia
308 Polyxo – asteroide della fascia principale

Mitologia greca
Polisso – naiade, moglie di Danao
Polisso – regina di Rodi, moglie di Tlepolemo
Polisso – una delle Iadi
Polisso – una delle Oceanine
Polisso – moglie di Nitteo e madre di Antiope
Polisso – veggente di Lemno e nutrice di Ipsipile